Карл Торстейнс (; ) — исландский шахматист, международный мастер (1985).

Чемпион Исландии (1985 и 1989). В составе сборной Исландии участник трёх шахматных олимпиад (1984—1988) и 3-го командного чемпионата мира (1993), где показал лучший результат в личном зачёте.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Исландии